По́лода () — один из 12 нулков Сетумаа. Центр нулка — деревня Лоботка.

География 
Расположен на территории Эстонии, в волости Сетомаа уезда Вырумаа.

История 
Первое письменное упоминание нулка встречается в 1904 году (Poloda nulk).

Населённые пункты 
В нулк Полода входят:
 официальные эстонские деревни Аудьяссааре (русское название — Авдеево), Бересье (Подберезье), Варесмяэ (Варусово), Выползова, Выыпсу (Лыбовка), Игризе (Игрище), Ярвепяэ (Журово-Кахово), Карисилла (Новинок), Лаоссина (Клавшино), Лоботка (Слободка), Люйбнитса (Любницы), Микитамяэ (Микитина), Недсая (Нечаево), Пуугница (Кахово), Рысна (Большое Тростно), Ряэсолаане (Чернолесье), Селизе (Селище), Тоня (Тони), Тоомасмяэ, Трески и Усиница, 
 бывшие деревни Кито (, Бабино Каменище), Коксина (, Кокшина), Котельники (, Котельниково), Кяре (, Павлово-Кахово), Мяэсся (, Пепина Гора), Лийвакюля (, часть деревни Лаоссина), Падосаары (, Подозерье), Педяйяалосты (, Подсосонье), Райнова (, часть деревни Варесмяэ), Садора (, Задорье), Соэлааны (, Сузиково), Тсолго (, Челково) и Тёганитса (, Дегатницы).

Согласно записям Якоба Хурта, к нулку Полода также относилась деревня Ырсава (, Ржава).

Число жителей 

Число жителей деревень нулка Полода по данным переписи населения 2000 года, переписи населения 2011 года и Регистра народонаселения по состоянию на 7 сентября 2021 года:

Происхождение топонима 
Название Полода можно сопоставить с южноэстонскими словами ′polatka′, ′polotka′ — «полка», ′polonits′ — «мерёжа», ′polut′ (poludi, polot, poluti, poluk) — «место для сна», «ясли для скота». 

В случае русского происхождения основой топонима может быть слово «полоток». Также возможно, что название нулка произошло от слова «болото».

Литература 
 Jakob Hurt. Setukeste elukohad ja arv . Äratrük Dr. Hurti Setukeste laulude sissejuhatusest. Lizaks Setumaa kaart. — Tallinn: Ülemjuhataja staabi kirjastus, 1919.
 Seto kodu lugu. — Setomaa Arendusselts, 1999. 
 А. Г. Манаков, К. Н. Потапова. Изменение территории расселения сету с середины XIX в. по настоящее время. — Псковский государственный университет 
 Aare Hõrn. Setomaa nulga' - aolugu ja vahtsõ' võimalusõ' // Setomaa. — 2009. — 4 mai (nr 187).

Примечания

Ссылки 
  Портал «Сетомаа»     

Исторические области Эстонии
Печорский район
Сету
Сетомаа (волость)